Товарищеский переулок — улица Великого Устюга. Проходит параллельно Виноградова. Берёт начало от Павла Покровского, прерывается на зелёную зону и примыкает к улице Шильниковского.

История

Транспорт 

Улица не заасфальтирована. Движения общественного транспорта нет. Ближайшие остановки на улице Виноградова.

Застройка 

Дома № 2, 4, 6 входят в охранную зону Великого Устюга.

Таблица дана в направлении Север — Юг.
Легенда

Примечания

Литература 
 
 «Сайт города Великий Устюг» Библиотека
 Карта Великого Устюга

Улицы Великого Устюга